Le réacteur de type N4 est un réacteur nucléaire à eau légère de  développé par Framatome. Il fait partie de la filière des réacteurs à eau pressurisée. Sa puissance thermique est de 4250  MWth et sa puissance électrique nette est de 1450 MWe, ce qui lui confère un rendement de 34,1%.

Description 

Le réacteur comporte 205 assemblages combustibles abritant chacun 264 crayons. Le combustible est de l'oxyde d'uranium (UO2) légèrement enrichi avec un poids total de 110 t. Le coeur du réacteur à un diamètre de 3,48 m et une hauteur de 4,27 m. La cuve a une épaisseur de 230 mm, une hauteur de 13,65 m et un diamètre de 4,65 m. Le circuit primaire possède quatre boucles. Pour éviter la formation de bulles de vapeur dans le circuit primaire, sa pression est de 155 bar. Pour des raisons de sécurité, les quatre générateurs de vapeur se trouvent à l'intérieur de l'enceinte de confinement. La vapeur produite, d'une pression de 71 bar et d'une température de 268,8 °C, est dirigée vers une turbine Arabelle de 1500 MW développée par Alstom.

Le palier N4 (pour « nouveau 4 boucles ») appartient à la  de réacteurs nucléaires.

Centrales pourvues de réacteurs N4 
Seulement quatre réacteurs de ce type sont en service dans le monde : deux à Civaux et deux à Chooz. L'opérateur de ces centrales est le fournisseur d'électricité EDF. Depuis le début de leur exploitation dans les années 1990 et jusqu'à la mise en service de l'EPR de la centrale de Taishan en 2018, il s'agissait du réacteur le plus puissant au monde.

Aperçu

Phénomène de "corrosion sous contraintes" 
Fin 2021 est détectée lors de la deuxième visite décennale du réacteur de Civaux 1, l'apparition de microfissures sur des zones de soudures du circuit d’injection de sûreté (permettant en cas d'incident sur le circuit primaire l'injection d'eau borée afin d'éviter la fusion du cœur) en lien avec un phénomène de corrosion sous contraintes. Ce phénomène atteint les 4 réacteurs de dernière génération du palier N4 et certains réacteurs du palier P'4. Les 4 réacteurs N4 sont rendus indisponibles durant toute l'année 2022 le temps de remplacement de toutes les portions concernées, avec un retour sur le réseau électrique progressif début 2023.

Voir aussi 

 Réacteur à eau pressurisée
 Centrale nucléaire en France
 Industrie nucléaire en France

Références 

Réacteur nucléaire français
Modèle de réacteur nucléaire